VIP и ВИП:
 VIP — аббревиатура от 
 VIP (Video Image Processor) — «„Процессор видеоизображений“106»
 VIP mod — модификация Counter-Strike
 VIP escort — режим многопользовательской игры в тактическом шутере SWAT 4
 V.I.P. (фильм) — Польша / Франция, 1991
 V.I.P. (телесериал) — Германия / США, 1998
 Вымпел-Коммуникации (Билайн) на NYSE
 VIP и ВИП — вазоактивный интестинальный пептид
 VIP — виртуальный IP адрес
 VIP —  Vacuum Insulated Panel
 VIP — акроним для одного из режимов химиотерапии, основанного на применении винбластина — (V)inblastine, ифосфамида — (I)fosfamide, и цисплатина - препарата платины - (P)latinum-based drug.
VIP — Variation in production (electronic music)

См. также 
 ВИП